Hans Straub ist der Name folgender Personen:

* Hans Straub (Bauingenieur) (1895–1962), Schweizer Bauingenieur
 Hans Straub (Politiker) (1914–1997), Schweizer Politiker
 Hans Straub (Kanute) (* 1928), Schweizer Kanute 
 Hans Straub (Hockeyspieler) (* 1932), Schweizer Hockeyspieler 
 Hans Helmut Straub (1941–2022), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Johann Straub
 Johannes Straub (1912–1996), deutscher Althistoriker